Spring Mills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spring Mills (Maryland)
 Spring Mills (New Jersey)
 Spring Mills (New York)
 Spring Mills (Pennsylvania)
 Spring Mills (Virginia)
 Spring Mills (West Virginia)

Siehe auch:
 Spring Mill